Премијер лига () је највиша професионална фудбалска лига Енглеске. У њој се такмичи 20 клубова са острва за титулу првака Енглеске. Сезона траје од августа до маја у којој сваки тим одигра по 38 мечева. Под овим називом игра се од 20. фебруара 1992. године, када су је формирали клубови који су се повукли из Прве дивизије Фудбалске лиге, која је била највиша лига Енглеске од 1888. до 1992. године. Премијер лига је недавно постала најгледанија спортска лига.

Од настанка 1992. укупно се 49 клубова такмичило у Премијер лиги, али је само седам освојило титулу : Манчестер јунајтед (13 титула), Манчестер сити (6), Челси (5), Арсенал (3), Блекберн роверси (1), Лестер сити (1) и Ливерпул (1). Такође, закључно са сезоном 2020/21, ниједан енглески тренер није освојио Премијер лигу.

Састав Премијер лиге у сезони 2022/23.

Прваци

Прва дивизија (1888—1992)

Премијер лига 

Подебљано означава освајаче дупле круне – лигашког првака Енглеске и освајача ФА купа, или лигашког првака и освајача Лиге шампиона.
Курзив означава освајаче трипле круне – лигашког првака Енглеске, освајача ФА купа и Лиге шампиона.

Успешност клубова (Премијер лига)

Успешност клубова (Прва лига и Премијер лига)

Најбољи стрелци

Види још 
 Чемпионшип
 ФА куп
 Лига куп Енглеске
 ФА Комјунити шилд

Референце

Напомене 
  Завршио сезону без пораза.
   Такође освојио Лига куп Енглеске.
  Поред дупле круне (Премијер лига и ФА куп), Манчестер јунајтед је 1999. такође освојио Лигу шампиона. Ово достигнуће се назива триплом круном.

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 Резултати и табела Енглеске Премијер Лиге

Фудбалске лиге у Енглеској